Lakenvelder (tekening), een tekening die bij verschillende diersoorten voorkomt.
Lakenvelder (kip), een kippenras met de lakenvelder tekening. 
Lakenvelder (rund), een runderras met de lakenvelder tekening